Valajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valajärvi (sjö i Kittilä, Lappland)
 Valajärvi (sjö i Urdiala, Birkaland)
 Valajärvi (sjö, lat 60,80, long 24,47), Egentliga Tavastland, 
 Valajärvi (sjö, lat 60,68, long 23,73), Egentliga Tavastland, 

Robotskapade Finlandförgreningar